Die El Gouna International Squash Open 2019 fanden vom 17. bis 26. April 2019 in el-Guna, Ägypten, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressieger waren Marwan Elshorbagy bei den Herren und Raneem El Weleily bei den Damen. Bei den Herren trafen im Endspiel Ali Farag und Karim Abdel Gawad aufeinander, das Farag mit 11:9, 12:10 und 11:3 für sich entschied. In der Damenkonkurrenz verteidigte Raneem El Weleily ihren Titel mit einem Finalsieg über Nouran Gohar, die sie mit 11:8, 7:11, 12:10 und 11:6 besiegte.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 48 Spielern. Die acht besten Spieler bei den Herren und die 16 besten Spielerinnen bei den Damen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Fares Dessouki und Youssef Ibrahim bei den Herren sowie Farida Mohamed und Jana Shiha bei den Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 176.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Turnierseite (englisch)
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2019
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19